Il doppio femminile dell'Estoril Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo sono Alisa Klejbanova e Galina Voskoboeva ma la Kleybanova ha deciso di non partecipare.
Galina Voskoboeva ha fatto coppia con la connazionale Jaroslava Švedova ma sono state sconfitte in finale da Chuang Chia-jung e Zhang Shuai per 4-6, 6-1, [11-9].

Teste di serie 

  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (ritirate)
  Sania Mirza /  Anastasija Rodionova (semifinali)

  Jaroslava Švedova /  Galina Voskoboeva (finale) 
  Jarmila Gajdošová /  Andrea Hlaváčková (ritirate, quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Estoril Open 2012